Paavo pode ser:

Paavo Nurmi
Paavo Lipponen
Paavo Lötjönen
1740 Paavo Nurmi

Desambiguação